Tennenlohe steht für:

 Tennenlohe, Stadtteil der Stadt Erlangen, Bayern
 Tennenlohe (Büchenbach), Ortsteil der Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth, Bayern